Název Voděrady může označovat:
 Voděrady (okres Blansko) – obec v okrese Blansko
 Voděrady (okres Rychnov nad Kněžnou) – obec v okrese Rychnov nad Kněžnou
 Voděrady (okres Ústí nad Orlicí) – obec v okrese Ústí nad Orlicí

části obcí
 Voděrady (Chyšky) – část obce Chyšky v okrese Písek
 Voděrady (Frýdštejn) – část obce Frýdštejn v okrese Jablonec nad Nisou
 Voděrady (Bílence) – část obce Bílence v okrese Chomutov
 Voděrady (Luštěnice) – část obce Luštěnice v okrese Mladá Boleslav

jako součást názvu
 Černé Voděrady – obec v okrese Praha-východ
 Polní Voděrady – obec v okrese Kolín

Podobné názvy 
 Voderady (okres Trnava) – slovenská obec v okrese Trnava se stejnou výslovností
 Voděrádky – část města Říčany v okrese Praha-východ

Externí odkazy